Daraya – città della Siria
 Daraya – centro abitato e comune del Libano situato nel distretto dello Shuf, governatorato del Monte Libano
 Daraya – centro abitato e comune del Libano situato nel distretto di Kisrawan
 Daraya - Bechnine – comune del Libano situato nel distretto di Zgharta